Windows:

 Microsoft Windows — семейство проприетарных операционных систем корпорации Microsoft.
 Windows — клавиша на клавиатурах ПК-совместимых компьютеров, появившаяся после выхода Windows 95.
 Windows — альбом Джона Лорда.

См. также 
 
 Windows-nnnn — семейство 8-битных кодировок (таких, как Windows-1251), разработанных и используемых в ОС Windows.
 Окна